Gregor Brandmüller (1661-1691), un peintre, portraitiste et peintre d'histoire suisse ;
 Theo Brandmüller (1948-2012), un compositeur allemand ;
 Walter Brandmüller (1929-), un prêtre et historien allemand, cardinal de l'Église catholique.

Commentaire 
Ce patronyme germanique est parfois francisé en Brandt-Muller ou -.

Patronyme germanique